Nickl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nickl (* 1967), deutscher Schauspieler
 Christof Nickl (1886–1967), deutscher Landwirt und Politiker
 Peter Nickl (* 1958), deutscher Philosoph, Autor, Herausgeber und Lehrbeauftragter

Siehe auch:
 Nickel (Begriffsklärung), Nichol, Nicol, Nikol
 Nikel (Begriffsklärung), Nickle, Nikl, Nigl, Niggl